In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Wiesbaden aufgelistet, die nach dem jeweils geltenden Kommunalwahlrecht in Hessen durchgeführt worden sind. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtverordnetenwahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Ortsbeiratswahlen ab 1972.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch Ergebnisse ab einem Prozent aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 ALFA: Allianz für Fortschritt und Aufbruch → LKR
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BBP: Bürger- und Bauernpartei
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 bis 1960: GB/BHE
 1964 und 1968: GDP/BHE
 BIG: Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DP: Deutsche Partei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 bis 1948: LDP
 FVP: Freie Volkspartei
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 GDP/BHE: Gesamtdeutsche Partei/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten → BHE
 Grüne: Die Grünen
 ab 1997: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 LDP: Liberal-Demokratische Partei Hessen → FDP
 Linke: Die Linke
 bis 2006: LiLi
 LKR: Liberal-Konservative Reformer
 2016: ALFA
 NPD: Nationaldemokratische Partei (Hessen, 1945–1950) (auch NDP), Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ÖDP: Ökologisch-Demokratische Partei
 PARTEI: Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 Volt: Volt Deutschland

Wählergruppen 

 AUF/AKK: Arbeitskreis Umwelt und Frieden Amöneburg Kastel Kostheim
 BFW: Bürgervereinigung Freie Wähler Wiesbaden-Auringen
 BiB: Bürgerinteressengemeinschaft Breckenheim
 BLW: Bürgerliste Wiesbaden
 CDU/DWG: CDU/DWG → DWG
 DWG: Demokratische Wählergemeinschaft
 1981: CDU/DWG: Christlich Demokratische Union Deutschlands/Demokratische Wählergemeinschaft
 EL: Einheitsliste zur Wahl des Ortsbeirats 22 Heßloch 2001
 FLH: Freie Wählergemeinschaft L(i)ebenswertes Heßloch
 FW: Freie Wähler
 FWGB: Freie Wählergemeinschaft Breckenheim
 FWGE: Freie Wählergemeinschaft Erbenheim
 FWGWI: Freie Wählergemeinschaft Wiesbaden
 LiLi: Linke Liste Wiesbaden → Linke
 LW: Lebenswertes Westend
 Norschter: Norschter in Bewegung: weltoffen – sozial – ökologisch
 Pro Auto: Initiative Pro Auto Wiesbaden
 PWG: Parteifreie Wählergemeinschaft (Bürgerblock) Wiesbaden
 ULW: Unabhängige Liste Wiesbaden
 Umw: Umweltgruppe Kloppenheim
 WiLi: Wiesbadener Liste, grün-bunt-alternative Wählervereinigung
 ZfN: Zusammen für Nordenstadt

Abkürzung 

 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtverordnetenwahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 1972

Fußnoten

1 1946: zusätzlich: BBP: 4,2 %
2 1948: zusätzlich: NPD: 24,4 %
3 1952: zusätzlich: DP: 2,7 %, PWG: 2,0 %
4 1956: zusätzlich: FVP: 3,6 %
5 1968: zusätzlich: NPD: 6,1 %
6 1981: zusätzlich: WiLi: 4,4 %
7 2011: zusätzlich: Piraten: 2,1 %
8 2021: zusätzlich: Volt: 3,8 %

Ortsbeiratswahlen

Ortsbezirk 1 Mitte 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnote

1 1981: zusätzlich: WiLi: 7,7 %

Ortsbezirk 2 Nordost 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnote

1 2021: als Linke & Piraten
2 1993: zusätzlich: FW: 6,5 %

Ortsbezirk 3 Südost 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 2001: zusätzlich: REP: 3,5 %
2 2011: zusätzlich: FW: 3,7 %

Ortsbezirk 6 Rheingauviertel, Hollerborn 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1981: zusätzlich: WiLi: 7,7 %
2 1993: zusätzlich: FW: 10,5 %

Ortsbezirk 7 Klarenthal 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 2021: zusätzlich: BIG: 2,9 %, FW: 2,6 % und ULW: 2,4 %

Ortsbezirk 8 Westend, Bleichstraße 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1981: zusätzlich: WiLi: 7,7 %
2 2011: zusätzlich: LW: 6,2 %, BLW: 3,0 %

Ortsbezirk 11 Sonnenberg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1993: zusätzlich: FW: 5,5 %
2 1997: zusätzlich: REP: 2,8 %

Ortsbezirk 12 Bierstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 2021: zusätzlich: BIG: 2,1 %

Ortsbezirk 13 Erbenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 14 Biebrich 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 1981: zusätzlich: WiLi: 4,4 %
2 1993: zusätzlich: FW: 5,3 %, FWGWI: 4,1 %

Ortsbezirk 16 Dotzheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 21 Rambach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnote

1 2001: zusätzlich: REP: 4,1 %

Ortsbezirk 22 Heßloch 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 23 Kloppenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 24 Igstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 25 Nordenstadt 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnote

1 1997: zusätzlich: ÖDP: 2,8 %

Ortsbezirk 26 Delkenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 2021: ULW: 5,3 %

Ortsbezirk 27 Schierstein 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 28 Frauenstein 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 31 Naurod 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 32 Auringen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 33 Medenbach 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 34 Breckenheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Ortsbezirk 51 Amöneburg 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 2021: ULW: 7,7 %

Ortsbezirk 52 Kastel 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Fußnoten

1 2021: BIG: 2,6 %

Ortsbezirk 53 Kostheim 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Gesamtergebnisse 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung ab 2001

Weblinks

Links zu den Ergebnissen der Stadtverordnetenwahlen 
1946,
1948,
1952,
1953,
1956,
1960,
1964,
1968,
1972,
1977,
1981,
1985,
1989,
1993,
1997,
2001,
2006,
2011,
2016,
2021

Links zu den Ergebnissen der Ortsbeiratswahlen 
1972,
1977,
1981,
1985,
1989,
1993,
1997,
2001,
2006,
2011,
2016,
2021

Einzelnachweise 

Wiesbaden
Kommunalwahlen